Biografies:
 Léon Kauffman (1869 - 1952), polític i jurista luxemburguès.
 Stuart Kauffman (1939), biòleg estatunidenc.
 Louis Kauffman (1945), matemàtic estatunidenc.
 Matemàtiques:
 Polimoni de Kaufmann, invariant en la teoria de nusos.
 Polimoni parèntesi de Kaufmann, invariant en la teoria de nusos.
 Política:
 Gabinet Kauffman, un dels governs luxemburguesos durant la Primera Guerra Mundial.